Niemcy:
 Gelnhausen – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Main-Kinzig

Osoby:
 Konrad z Gelnhausen – niemiecki teolog
 Siegfried z Gelnhausen – biskup

Zobacz też:
 Pfalz-Gelnhausen